El nom de Paul French pot referir-se a:

 Paul French (escriptor anglès), nascut el 1966.
 Paul Comly French (periodista estatunidenc), nascut el 1890 i mort el 1956. A més de periodista també va ser escriptor i activista contra la guerra.
 Paul French com a pseudòmin utilitzat per Isaac Asimov (escriptor rus nacionalitzat estatunidenc), nascut el 1920 i mort el 1992. Va fer servir el nom de Paul French únicament per a la saga de novel·les de ciència-ficció "Lucky Starr". En castellà però a la primera novel·la el protagonista de les aventures es va anomenar "David Starr" (en les següents novel·les però sempre amb el nom de "Lucky Starr").